Коммуна Свалёв () — коммуна в лёне Сконе на юге Королевства Швеция. Административный центр коммуны — город Свалёв.

География 
Административно-территориальная единица местного самоуправления соседствует с коммунами Бьюв, Осторп, Эслёв, Чевлинге, Ландскрона и Хельсингборг.

Местное самоуправление 
Реформа местного самоуправления 1952 года сгруппировала 15 первоначальных образований в шесть более крупных муниципалитетов. В 1969 и 1971 годах они были объединены в нынешний муниципалитет.

Наиболее распространенной категорией жилья являются дома на одну семью.

Населённые пункты 
В таблице они перечислены в соответствии с численностью населения по состоянию на 31 декабря 2005 года. Муниципальное место выделено жирным шрифтом.

Достопримечательности 
 Замок Троллехольм

Коммуны Швеции